Viktor Vlasov (basketballer) (1925-2002), Sovjet-Russisch basketballer
 Viktor Vlasov (schutter) (1951), Sovjet-Russisch schutter